Moreux puede hacer referencia a:

 Moreux, cráter del planeta Marte.
 Théophile Moreux (1867 – 1954), astrónomo francés.